Cimitero ebraico – cimitero di Ferrara
Cimitero ebraico vecchio – cimitero di Firenze
Cimitero ebraico nuovo ("Cimitero israelitico") – cimitero di Firenze
Cimiteri ebraici – cimitero di Livorno
Cimitero ebraico – cimitero di Pisa
Cimitero ebraico – cimitero di Pitigliano
Cimitero ebraico – cimitero di Monaco di Baviera
Cimitero ebraico – cimitero di Sarajevo
Cimitero ebraico – cimitero di Bühne
Vecchio cimitero ebraico – cimitero di Praga

 Cimitero ebraico – dipinto di Jacob van Ruisdael